Серии Оцеляване (2015) е кеч турнир, продуциран от WWE, проведен на 22 ноември 2015 г. в Philips Arena в Атланта, Джорджия, първия път щата да води това събитие.

Това 29-то поред събитие в хронологията на Сървайвър честваше 25-годишнина на Гробаря в WWE, която започна на Сървайвър през 1990 г.

Девет мач се проведоха по време на турнира, един от които беше в Предварителното шоу. В главния мач Роман РейнсРоумън Рейнс победи Дийн Амброус и спечели свободната Световна Титла в тежка категория на Федерацията. Тогава Шеймъс използва Договора в куфарчето, победи Рейнс и спечели титлата.

Заден план 
Съврайвър включваше кеч мачове с участието на различни борци от вече съществуващи сценични вражди и сюжетни линии, които изиграват по Първична сила и Разбиване. Борците са добри или лоши, тъй като те следват поредица от събития, които са изградили напрежение и кулминират в мач или серия от мачове.

На Ад в Клетка Сет Ролинс победи Кейн и запази световната титла в тежка категория на Федерацията. Следващата вечер на Първична сила, осем суперзвезди, които бяха победители на Ад в Клетка се биха в мачове и победителите се биха в мач Фатална Четворка, където победителят става главен претендент за титлата на, който Роумън Рейнс спечели. Въпреки това на 4 ноември, Ролинс претърпя множество наранявания на коляното на живо събитие в Дъблин, Ирландия; следователно мача се прекрати, титлата стана без носител и се проведе турнир, който да обяви новия шампион. Турнирът започна на 9 ноември, епизод на Първична сила. Включваше 16 кечисти, а финала бе планиран за Сървайвър. Тъй като Роумън беше главния претендент, Трите Хикса се опита да убеди Рейнс да се присъедини към Началниците, и ако го направи той автоматично ще бъде във финала; той отказа и настоя да участва в турнира. На 19 ноември, епизод на Първична сила Рейнс, Дийн Амброус, Кевин Оуенс и Алберто Дел Рио преминаха към полуфиналите с победи над Сезаро, Долф Зиглър, Невил и Калисто, което направи Рейнс срещу Дел Рио и Амброус срещу Оуенс в полуфиналите на събитието.

Резултати

Елиминационни мачове

Вижте също 
 Събития по Мрежата на WWE
 Турнири на WWE

Източници 

Оцеляване
Серии Оцеляване